2. division i ishockey 1983-84 var den 24. sæson i 2. division i ishockey. Turneringen blev arrangeret af Dansk Ishockey Union og havde deltagelse af seks hold, der spillede en firdobbelt-turnering alle-mod-alle, hvilket gav 20 kampe til hvert hold. Derefter gik de fire bedste hold videre til slutspillet med semifinaler, bronzekamp og finale i bedst af tre kampe, hvor holdene spillede om én oprykningsplads til 1. division.

Turneringen (og oprykningspladsen) blev vundet af Frederikshavn IK, som i finalen besejrede Herning IK med 2-1 i kampe.

Efterfølgende vedtog Dansk Ishockey Union at den efterfølgende sæson i 1. division skulle være en ren tilmeldingsturnering med åben tilmeldig for alle klubber. Fem af de seks hold i 2. division valgte at udnytte denne mulighed – kun Hvidovre IK tilmeldte sig ikke 1. division i ishockey 1984-85.

Resultater og stillinger

Grundspil 

De seks hold spillede en firdobbelt-turnering alle-mod-alle, hvilket gav 28 kampe til hvert hold.

Slutspil 

Slutspillet om oprykning havde deltagelse af de fire bedst placerede hold i grundspillet: nedrykkerne Frederikshavn IK, Herning IK, Gladsaxe SF og IK Skovbakken. De fire hold blev parret i to semifinaler, således at vinderen af grundspillet, Frederikshavn IK i den ene spillede mod grundspillets nr. 4, IK Skovbakken, mens nr. 2 og 3, Herning IK og Gladsaxe SF mødtes i den anden. Begge semifinaler blev spillet bedst af tre kampe, og vinderne af de to semifinaler gik videre til oprykningsfinalen, der ligeledes blev spillet bedst af tre kampe.

Resultatet af slutspillet blev, at Frederikshavn IK i finalen besejrede Herning IK med 2-1 i kampe.

Semifinaler 

Semifinalerne blev afgjort bedst af tre kampe, og de to vindere gik videre til oprykningsfinalen.

Finale 

Oprykningsfinalen havde deltagelse af de to vindere af semifinalerne og blev spillet bedst af tre kampe.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Politiken, 20. februar - 12. marts 1984

Noter 

1983-84
Ishockey i 1983
Ishockey i 1984